Торфоразработка:

 Торфоразработка — торфопредприятие.
 Лозовое (Хмельницкая область) (бывш. Торфоразработка) — посёлок городского типа в Деражнянском районе Хмельницкой области Украины.